Zingarelli ist der Familienname folgender Personen
 Italo Zingarelli (Journalist) (1891–1979), italienischer Journalist und Autor, Sohn von Nicola
 Italo Zingarelli (1930–2000), italienischer Filmproduzent
 Nicola Zingarelli (1860–1935), italienischer Philologe und Lexikograph
 Niccolò Antonio Zingarelli (1752–1837), italienischer Komponist

Ferner
 Lo Zingarelli, italienisches einsprachiges Wörterbuch, von Nicola Zingarelli geschaffen
 Zingarello, eigentlich: Pietro Negroni, (* ca. 1505 oder 1515–1520), italienischer Maler